Dongling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongling (ort i Kina, Fujian), 
 Dongling (ort i Kina, Liaoning), 
 Dongling Qu, härad, Liaoning, Shenyang Shi, 
 Ling Shan (berg i Kina, Hebei)

Robotskapade Kinaförgreningar